Acero kan syfta på följande:

Geografi

Bolivia 

 Provincia Hernando Siles, provins, Chuquisaca,

Personer
Niño de Acero, fribrottare i Consejo Mundial de Lucha Libre.